The Final Frontier, album dei Keel del 1986
The Final Frontier, album degli Iron Maiden del 2010